Carduoideae – podrodzina w obrębie astrowatych (Asteraceae), tworząca starszą linię rozwojową niżeli Cichorioideae i Asteroideae. W szerokim ujęciu obejmuje kilka plemion, ale stanowi wówczas takson parafiletyczny, dlatego w wąskim ujęciu są one wyodrębniane jako podrodziny Tarchonanthoideae i Dicomoideae, a tu zaliczane jest jedno plemię z 12 podplemionami z ok. 73 rodzajami i liczbą gatunków określaną na ok. 2,5 tys. do 3,6 tys.

Zasięg tej podrodziny obejmuje niemal cały świat, przy czym najbardziej zróżnicowana jest w Eurazji i północnej Afryce.

Wiele roślin ma duże znaczenie użytkowe. Do jadalnych i olejodajnych należą przedstawiciele rodzajów krokosz Carthamus i karczoch Cynara, jako ozdobne uprawiane są rośliny z rodzajów: amberboa Amberboa, chaber Centaurea, przegorzan Echinops, popłoch Onopordum i ostropest Silybum (także wykorzystywany jako roślina lecznicza). Do podrodziny należy też wiele gatunków rosnących jako chwasty w uprawach.

Systematyka 
W obrębie podrodziny Carduoideae wyróżniano kilka plemion, jednak analizy molekularne wskazują na tworzenie przez nie gradu ewolucyjnego i ich łączenie w ramach jednej podrodziny czyni z niej takson parafiletyczny. W efekcie zaliczane tu wcześniej plemiona wyodrębniane są jako osobne podrodziny Tarchonanthoideae (plemię Oldenburgieae i Tarchonantheae) oraz Dicomoideae (plemię Dicomeae).

 Pozycja systematyczna

 Podział systematyczny podrodziny

Plemię Cardueae

Podplemię Arctiinae Garcia-Jacas & Susanna
 Arctium L. – łopian
 Cousinia Cass.

Podplemię Berardiinae Garcia-Jacas & Susanna
 Berardia Vill.

Podplemię Cardopatiinae Less.
 Cardopatium Juss.
 Cousiniopsis Nevski

Podplemię Carduinae Dumort.

Podplemię Carlininae Dumort.

 Atractylis L.
 Atractylodes DC.
 Carlina L. – dziewięćsił
 Thevenotia DC.
 Tugarinovia Iljin

Podplemię Centaureinae Dumort.

Podplemię Dipterocominae Garcia-Jacas & Susanna
 Dipterocome Fisch. & C.A.Mey.

Podplemię Echinopsinae Dumort.
 Echinops L. – przegorzan

Podplemię Onopordinae Garcia-Jacas & Susanna

Podplemię Saussureinae Garcia-Jacas & Susanna

 Dolomiaea DC.
 Jurinea Cass.
 Polytaxis Bunge
 Saussurea DC. – saussurea

Podplemię Staehelininae Garcia-Jacas & Susanna
 Staehelina L. – stechelina

Podplemię Xerantheminae Cass. ex Dumort.
 Amphoricarpos Vis.
 Chardinia Desf.
 Shangwua Yu J.Wang, Raab-Straube, Susanna & J.Quan Liu
 Siebera J.Gay
 Xeranthemum L. – suchokwiat

Przypisy